Це список видів ссавців, зареєстрованих в Аргентині. Станом на лютий 2011 року в списку налічується 395 видів аргентинських ссавців, з них 1 вимерлий, 6 - критично небезпечні, 14 - під загрозою вимирання, 19 - уразливі, 31 - близькі до загрозливого.

Теги 
Наступні мітки використовуються для підкреслення статусу природи кожного виду, як оцінив Міжнародний союз охорони природи :

Інфракласс: Плацентарні

Ряд Броненосці (Cingulata)

  

 Родина: Броненосцеві (Dasypodidae)   
 Dasypus hybridus NT 
 Dasypus novemcinctus   LC 
 Dasypus septemcinctus LC 
 Dasypus yepesi DD   
 Chaetophractus nationi VU 
 Chaetophractus vellerosus LC 
 Chaetophractus villosus LC  
 Calyptophractus retusus DD 
 Chlamyphorus truncatus DD 
 Euphractus sexcinctus LC 
 Zaedyus pichiy NT   
 Cabassous chacoensis NT 
 Cabassous tatouay LC  
 Priodontes maximus ВУ 
 Tolypeutes matacus NT

Ряд: Pilosa  

  

 Підряд: Лінивці (Folivora)
 Родина: Лінивцеві (Bradypodidae)
 Bradypus variegatus LC 
 Підряд: Мурахоїди (Vermilingua)
 Родина: Мурахоїдові (Myrmecophagidae)
 Мурахоїд великий (Myrmecophaga tridactyla) VU 
 Tamandua tetradactyla LC

Ряд: Примати 

   

 Родина Капуцинові  (Cebidae)
  Sapajus cay LC 
 Sapajus nigritus NT 
 Родина: Нічні мавпи (Aotidae)
 Aotus azarae LC 
 Родина: Коатові (Atelidae)
 Alouatta caraya LC 
 Alouatta guariba LC

Ряд Гризуни (Rodentia) 

 Родина Голкошерстові (Erethizontidae)
 Coendou prehensilis LC
 Coendou bicolor DD
 Sphiggurus spinosus LC
 Родина Шиншилові (Chinchillidae)
 Chinchilla chinchilla CR
 Lagidium viscacia LC
 Lagidium wolffsohni DD
 Lagostomus maximus LC
 Родина Кавієві (Caviidae)
 Cavia aperea LC
 Cavia tschudii LC
 Galea comes LC
 Galea leucoblephara LC
 Microcavia australis LC
 Microcavia jayat LC
 Microcavia maenas LC
 Microcavia shiptoni NT
 Dolichotis patagonum NT
 Dolichotis salinicola LC
 Hydrochoerus hydrochaeris LC
 Родина Агутієві (Dasyproctidae)
 Dasyprocta azarae DD
 Dasyprocta punctata LC
 Родина Cuniculidae
 Cuniculus paca LC
 Родина Туко-тукові (Ctenomyidae)
 Ctenomys argentinus NT
 Ctenomys australis EN
 Ctenomys azarae VU
 Ctenomys bergi VU
 Ctenomys boliviensis LC
 Ctenomys bonettoi EN
 Ctenomys budini DD
 Ctenomys colburni DD
 Ctenomys coludo DD
 Ctenomys conoveri LC
 Ctenomys dorbignyi NT
 Ctenomys emilianus NT
 Ctenomys famosus DD
 Ctenomys fochi DD
 Ctenomys fodax DD
 Ctenomys frater LC
 Ctenomys fulvus LC
 Ctenomys haigi LC
 Ctenomys johannis DD
 Ctenomys juris DD
 Ctenomys knighti DD
 Ctenomys latro VU
 Ctenomys magellanicus VU
 Ctenomys maulinus LC
 Ctenomys mendocinus LC
 Ctenomys minutus DD
 Ctenomys occultus EN
 Ctenomys opimus LC
 Ctenomys osvaldoreigi CR
 Ctenomys perrensis LC
 Ctenomys pontifex DD
 Ctenomys porteousi NT
 Ctenomys pundti VU
 Ctenomys rionegrensis EN
 Ctenomys roigi CR
 Ctenomys saltarius DD
 Ctenomys scagliai DD
 Ctenomys sericeus DD
 Ctenomys sociabilis CR
 Ctenomys sylvanus DD
 Ctenomys talarum LC
 Ctenomys torquatus LC
 Ctenomys tuconax DD
 Ctenomys tucumanus DD
 Ctenomys tulduco DD
 Ctenomys validus DD
 Ctenomys viperinus DD
 Ctenomys yolandae DD
 Родина Віскашеві (Octodontidae)
 Aconaemys fuscus LC
 Aconaemys sagei DD
 Octodon bridgesi VU
 Octodontomys gliroides LC
 Octomys mimax LC
 Pipanacoctomys aureus CR
 Salinoctomys loschalchalerosorum CR
 Tympanoctomys barrerae
 Родина Аброкомові (Abrocomidae)
 Abrocoma budini DD
 Abrocoma cinerea LC
 Abrocoma famatina DD
 Abrocoma shistacea DD
 Abrocoma uspallata DD
 Abrocoma vaccarum DD
 Родина Ехімісові (Echimyidae)
 Kannabateomys amblyonyx
 Euryzygomatomys spinosus LC
 Родина Нутрієві (Myocastoridae)
 Myocastor coypus LC

 Родина Вивіркові (Sciuridae)
 Sciurus aestuans LC
 Sciurus ignitus DD

 Родина Хом'якові (Cricetidae)
 Abrawayaomys chebezi
 Abrawayaomys ruschii LC
 Abrothrix andinus LC
 Abrothrix illuteus NT
 Abrothrix jelskii LC
 Abrothrix lanosus LC
 Abrothrix longipilis LC
 Abrothrix sanborni NT
 Akodon albiventer LC
 Akodon aliquantulus LC
 Akodon azarae LC
 Akodon boliviensis LC
 Akodon cursor LC
 Akodon dolores LC
 Akodon fumeus LC
 Akodon glaucinus
 Akodon iniscatus LC
 Akodon lutescens LC
 Akodon montensis LC
 Akodon neocenus DD
 Akodon olivaceus LC
 Akodon paranaensis LC
 Akodon philipmyersi DD
 Akodon polopi
 Akodon simulator LC
 Akodon spegazzinii LC
 Akodon sylvanus LC
 Akodon tartareus
 Akodon toba LC
 Andalgalomys olrogi LC
 Andinomys edax LC
 Auliscomys sublimis LC
 Bibimys chacoensis LC
 Bibimys labiosus LC
 Bibimys torresi NT
 Blarinomys breviceps LC
 Brucepattersonius guarani DD
 Brucepattersonius iheringi LC
 Brucepattersonius misionensis DD
 Brucepattersonius paradisus DD
 Calomys boliviae LC
 Calomys callidus LC
 Calomys callosus LC
 Calomys laucha LC
 Calomys lepidus LC
 Calomys musculinus LC
 Calomys tener LC
 Calomys venustus LC
 Chelemys macronyx LC
 Chinchillula sahamae LC
 Delomys dorsalis LC
 Deltamys kempi LC
 Eligmodontia moreni LC
 Eligmodontia morgani LC
 Eligmodontia puerulus LC
 Eligmodontia typus LC
 Euneomys chinchilloides DD
 Euneomys fossor DD
 Euneomys mordax LC
 Euneomys petersoni LC
 Euryoryzomys legatus LC
 Euryoryzomys russatus LC
 Geoxus valdivianus LC
 Graomys chacoensis
 Graomys domorum LC
 Graomys edithae DD
 Graomys griseoflavus LC
 Holochilus brasiliensis LC
 Holochilus chacarius LC
 Irenomys tarsalis LC
 Juliomys pictipes LC
 Kunsia fronto EN
 Loxodontomys micropus LC
 Necromys benefactus LC
  Necromys lactens LC
  Necromys lasiurus LC
  Necromys lenguarum LC
 Necromys obscurus NT
 Necromys temchuki LC
 Nectomys squamipes LC
 Neotomys ebriosus LC
 Notiomys edwardsii LC
 Oligoryzomys brendae DD
 Oligoryzomys chacoensis LC
 Oligoryzomys destructor LC
 Oligoryzomys flavescens LC
 Oligoryzomys fornesi LC
 Oligoryzomys longicaudatus LC
 Oligoryzomys magellanicus LC
 Oligoryzomys nigripes LC
 Oxymycterus akodontius DD
 Oxymycterus hispidus LC
 Oxymycterus paramensis LC
 Oxymycterus quaestor LC
 Oxymycterus rufus LC
 Phyllotis anitae DD
 Phyllotis bonariensis NT
 Phyllotis caprinus LC
 Phyllotis osilae LC
 Phyllotis xanthopygus LC
 Pseudoryzomys simplex LC
 Reithrodon auritus LC
 Reithrodon typicus LC
 Rhipidomys austrinus LC
 Salinomys delicatus DD
Scapteromys aquaticus LC
 Scapteromys tumidus LC
 Sooretamys angouya LC
 Tapecomys primus LC
 Thaptomys nigrita LC

Ряд Зайцеподібні (Lagomorpha) 

 Родина Зайцеві (Leporidae)
 Sylvilagus brasiliensis LC

Ряд Рукокрилі (Chiroptera) 

 Родина Noctilonidae
 Noctilio albiventris LC
 Noctilio leporinus LC
 Родина Vespertilionidae
 Myotis aelleni DD
 Myotis albescens LC
 Myotis dinellii LC
 Myotis chiloensis LC
 Myotis keaysi LC
 Myotis levis LC
 Myotis nigricans LC
 Myotis riparius LC
 Myotis ruber NT
 Myotis simus DD
 Eptesicus brasiliensis LC
 Eptesicus diminutus DD 
 Eptesicus furinalis LC
 Histiotus laephotis NT
 Histiotus macrotus LC
 Histiotus magellanicus LC
 Histiotus montanus LC
 Histiotus velatus DD
 Lasiurus blossevillii LC
 Lasiurus cinereus LC
 Lasiurus ega LC
 Lasiurus varius LC
 Родина Molossidae
 Cynomops abrasus DD
 Cynomops paranus DD
 Cynomops planirostris LC
 Eumops auripendulus LC
 Eumops bonariensis LC
 Eumops dabbenei LC
 Eumops glaucinus LC
 Eumops patagonicus LC
 Eumops perotis LC
 Molossops neglectus DD
 Molossops temminckii LC
 Molossus ater LC
 Molossus currentium LC
 Molossus molossus LC
 Nyctinomops laticaudatus LC
 Nyctinomops macrotis LC
 Promops centralis LC
 Promops nasutus LC
 Tadarida brasiliensis LC
 Родина Phyllostomidae 
 Chrotopterus auritus LC
 Macrophyllum macrophyllum LC
 Phyllostomus discolor LC
 Tonatia bidens DD
 Anoura caudifer LC
 Glossophaga soricina LC
 Carollia perspicillata LC
 Artibeus fimbriatus LC
 Artibeus lituratus LC
 Artibeus planirostris LC
 Platyrrhinus lineatus LC
 Pygoderma bilabiatum LC
 Sturnira erythromos LC
 Sturnira lilium LC
 Sturnira oporaphilum NT
 Vampyressa pusilla DD
 Desmodus rotundus LC
 Diaemus youngi

Ряд Хижі (Carnívora) 

 Родина Котові (Felidae)
 Leopardus colocolo NT
 Leopardus geoffroyi NT
 Leopardus guigna VU
 Leopardus jacobita EN
 Leopardus pardalis LC
 Leopardus tigrinus VU
 Leopardus wiedii NT
 Пума Puma concolor LC
 Ягуарунді Puma yagouaroundi LC
 Ягуар Panthera onca NT
 Родина Псові (Canidae)
 Lycalopex culpaeus LC
 Lycalopex griseus LC
 Pseudalopex gymnocercus LC
 Cerdocyon thous
 Speothos venaticus NT
 Chrysocyon brachyurus NT
 Родина Ведмедеві (Ursidae)
 Очковий ведмідь (Tremarctos ornatus) VU 
 Родина Ракунові (Procyonidae)
 Ракун ракоїд (Procyon cancrivorus) LC
 Носуха амазонська (Nasua nasua) LC
 Родина Куницеві (Mustelidae)
 Тайра (Eira barbara) LC
 Galictis cuja LC
 Galictis vittata LC
 Рисезуб патагонський (Lyncodon patagonicus) DD
 Lontra felina EN
 Lontra longicaudis DD
 Lontra provocax EN
 Pteronura brasiliensis EN
 Родина Скунсові (Mephitidae)
 Conepatus chinga LC
 Conepatus humboldtii LC
 Родина Отарієві (Otariidae)
 Arctocephalus australis LC
 Arctocephalus tropicalis LC
 Otaria flavescens LC
 Родина Тюленеві (Phocidae)
 Тюлень Ведделла (Leptonychotes weddellii) LC
 Тюлень-крабоїд (Lobodon carcinophagus) LC
 Морський слон південний (Mirounga leonina) LC

Ряд Непарнокопитні (Perissodactyla) 

 Родина Тапірові (Tapiridae)
 Тапір бразильський (Tapirus terrestris) VU

Ряд Парнокопиті (Artiodactyla) 

 Родина Таясові (Tayassuidae)
 Catagonus wagneri EN
 Таясу звичайний (Tayassu tajacu) LC
 (Tayassu pecari) NT
 Родина Верблюдові (Camelidae)
 Гуанако (Lama guanicoe) LC
 Вікунья (Vicugna vicugna) LC
 Родина Оленеві (Cervidae)
 Болотний олень (Blastocerus dichotomus) VU
 Гемал північний (Hippocamelus antisensis) VU
 Гемал патагонський (Hippocamelus bisulcus) EN
 Mazama americana DD
 Mazama gouazoubira LC
 Mazama nana DD
 Олень пампасний (Ozotoceros bezoarticus) NT
 Pudu puda VU

Ряд Китоподібні (Cetacea) 

 Родина Китові (Balaenidae)
 Кит південний Eubalaena australis LC
 Родина Смугачеві (Balaenopteridae)
 Смугач малий (Balaenoptera acutorostrata) LC
 Balaenoptera bonaerensis DD
 Смугач сейвал (Balaenoptera borealis) EN
 Balaenoptera brydei DD
 Кит синій (Balaenoptera musculus) EN
 Смугач фінвал (Balaenoptera physalus) EN
 Горбатий кит (Megaptera novaeangliae) LC
 Родина Карликові кити (Neobalaenidae)
 Карликовий кит (Caperea marginata) DD
 Родина Кашалотові (Physeteridae)
 Кашалот (Physeter macrocephalus) VU
 Родина Когієві (Kogiidae)
 Kogia breviceps DD
 Kogia sima DD
 Родина Дзьоборилові (Ziphiidae)
 Ziphius cavirostris LC
 Berardius arnuxii DD
 Tasmacetus shepherdi DD
 Hyperoodon planifrons LC
 Mesoplodon bowdoini DD
 Mesoplodon grayi DD
 Mesoplodon hectori DD
 Mesoplodon layardii DD
 Родина Понтопорієві (Pontoporiidae)
 Дельфін ла-платський (Pontoporia blainvillei) VU
 Родина Фоценові (Phocoenidae)
 Phocoena dioptrica DD
 Phocoena spinipinnis DD
 Родина Дельфінові (Delphinidae)
 Cephalorhynchus commersonii DD
 Cephalorhynchus eutropia NT
 Афаліна звичайна (Tursiops truncatus) LC
 Stenella attenuata LC
 Stenella coeruleoalba LC
 Stenella longirostris DD
 Delphinus capensis DD
 Дельфін білобокий (Delphinus delphis) LC
 Lagenodelphis hosei LC
 Lagenorhynchus australis DD
 Lagenorhynchus cruciger LC
 Lagenorhynchus obscurus DD
 Lissodelphis peronii DD
 Grampus griseus LC
 Косатка Orcinus orca DD
 Pseudorca crassidens DD
 Гринда звичайна Globicephala melas DD

Інфраклас Сумчасті (Marsupialia)

Ряд Опосумоподібні (Didelphimorphia) 

 Родина Опосумові (Didelphidae)
 Caluromys lanatus LC
 Chacodelphys formosa VU
 Chironectes minimus LC
 Cryptonanus chacoensis LC
 Cryptonanus ignitus EX
 Didelphis albiventris LC
 Didelphis aurita LC
 Didelphis pernigra LC
 Gracilinanus agilis LC
 Gracilinanus microtarsus LC
 Lestodelphys halli LC
 Lutreolina crassicaudata LC
 Lutreolina massoia DD
 Marmosa constantiae LC
 Marmosa paraguayana LC
 Metachirus nudicaudatus LC
 Monodelphis dimidiata LC
 Monodelphis domestica LC
 Monodelphis kunsi LC
 Monodelphis scalops LC
 Monodelphis sorex LC
 Monodelphis unistriata DD
 Philander frenata LC
 Philander quica LC
 Thylamys cinderella LC
 Thylamys elegans LC
 Thylamys pallidior LC
 Thylamys pusilla LC
 Thylamys sponsorius LC
 Thylamys venustus DD

Ряд Ценолестоподібні (Paucituberculata) 

 Родина Ценолестові (Caenolestidae)
 Rhyncholestes raphanurus NT

Ряд Дромероподібні (Microbiotheria) 

 Родина Дромерові (Microbiotheriidae)
 Дромер (Dromiciops gliroides) NT

Примітки 

Списки:Аргентина
аргент